Alopecurus paludosus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alopecurus paludosus descrita por Crantz es el Alopecurus bonariensis de Parodi & Thell.
Alopecurus paludosus descrita por P.Beauv. es el Alopecurus aequalis de Sobol.

Referencias